

Geografia
 Nixon (Nevada)
 Nixon (New Jersey)
 Nixon (Ontario)
 Nixon (Pennsylvania)
 Nixon (Texas)

Musica 
 Nixon – album dei Lambchop del 2000

Persone 
 Cynthia Nixon, attrice statunitense.
 Greg Nixon, atleta statunitense.
 Nixon Carcelén, calciatore ecuadoriano.
 Norm Nixon, cestista statunitense.
 Richard Nixon, 37º Presidente degli Stati Uniti d'America.

Spettacolo
 Nixon in China, opera teatrale del 1987
 Gli intrighi del potere - Nixon, film del 1995
 The Assassination (The Assassination of Richard Nixon), film del 2004
 Frost/Nixon, opera teatrale del 2006
 Frost/Nixon - Il duello, film del 2008

Altro
 Dottrina Nixon, strategia militare attuata nel corso della Guerra in Vietnam